Chimakum, Chimacum of Chemakum kunnen verwijzen naar:
 Chimakum (volk), een indianenvolk uit de Amerikaanse staat Washington
 Chimakum (taal), de taal van dit volk